Coward ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Coward (1941–2011), britischer Historiker

 Harold G. Coward (Harold George Coward; * 1936), kanadischer Religionswissenschaftler, Philosoph und Indologe 
 Matthew Coward-Holley (* 1994), britischer Sportschütze
 Noël Coward (1899–1973), britischer Schauspieler, Schriftsteller und Komponist
 William Coward (um 1656–1725), englischer Mediziner und Schriftsteller

Coward  steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coward (South Carolina), im Florence County, South Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Coward House, in Searcy, Arkansas, ID-Nr. 91001229
 Coward-Hendrickson House, in Cream Ridge, New Jersey, ID-Nr. 85000594
 Coward-Smith House, in Upper Freehold, New Jersey, ID-Nr. 89000804

Siehe auch:
 Cowart